2-й казачий полк может означать:
 Аргунский 2-й казачий полк
 Донской 2-й казачий полк
 Оренбургский 2-й казачий полк
 Нерчинский 2-й казачий полк
 Сибирский 2-й казачий полк
 Уральский 2-й казачий полк

Примечания